Die Tropheini sind eine Tribus der Buntbarsche (Cichlidae). Alle Arten der Tropheini leben endemisch im Tanganjikasee.

Merkmale 
Tropheini-Arten sind mäßig hochrückige Fische mit einem abgerundeten Kopfprofil und einem unter- oder endständigen Maul. Sie werden 7 bis 36 (Lobochilotes labiatus) cm lang. Je nach ihrer Nahrung haben sie abgeflachte Zähne mit scharfen Kanten (Algenfresser) bzw. dreispitzige Zähne. Letztere kämmen mit den Zähne Kleinlebewesen aus den Algen aus. Alle Tropheini-Arten sind Maulbrüter.

Systematik 
Tropheini-Arten meiden das offene Wasser und leben an Felsbiotopen gebunden. Ihre Evolution wurde durch starke Wasserstandsschwankungen des Tanganjikasee ermöglicht, wodurch immer wieder Populationen voneinander isoliert wurden (Allopatrische Artbildung).

Zu den Tropheini gehören etwa 25 Arten aus den Gattungen Ctenochromis, Gnathochromis, Limnotilapia, Lobochilotes, Petrochromis, Pseudosimochromis, Simochromis und Tropheus. Petrochromis, die größte Gattung, ist nicht monophyletisch. Die Verwandtschaft der Gattungen untereinander zeigt das folgende Kladogramm:

Literatur 
 Christian Sturmbauer, Ursula Hainz, Sanja Baric, Erik Verheyen & Walter Salzburger:  Evolution of the tribe Tropheini from Lake Tanganyika: synchronized explosive speciation producing multiple evolutionary parallelism. Hydrobiologia, June 2003, Volume 500, Issue 1–3 
 Katrin A. Wanek & Christian Sturmbauer: Form, function and phylogeny: comparative morphometrics of Lake Tanganyika's cichlid tribe Tropheini. Zoologica Scripta, März 2015 DOI: 10.1111/zsc.12110

Einzelnachweise